Dołek – gra towarzyska
 Dołek osiowy
 Dołek skalisty
 Dołek środkowy siatkówki oka

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Dołek – część miasta Bełżyce
 Dołek – część miasta Bukowno
 Dołek – część wsi Kleszczyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Dołek – część wsi Czarnystok w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica 
 Dołek – część wsi Witonia w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Dołek – część wsi Wartkowice w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Dołek – część wsi Kaski w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Dołek – część wsi Krzykawa w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Dołek – część wsi Jabłonna w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Dołek – część wsi Jasieniec w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Dołek – część wsi Dobrków w woj. podkarpackim, w pow. dębicki, w gminie Pilzno
 Dołek – część wsi Huta Komorowska w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Dołek – część wsi Obojna w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Dołek – część wsi Florianów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Dołek – nieofic. część wsi Marszewo w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino